Pfeifenloch bezeichnet

 die Öffnung in der Maske eines Imkers, siehe:Smoker (Imkerei)
 eine typische Zahnlücke bei Pfeifenrauchern, siehe Pfeifenusur